Witniczka – osada leśna (leśniczówka) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Moryń
 Witniczka – kolonia w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim, w gminie Witnica